Олохово — название населённых пунктов в России:

 Олохово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Олохово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Олохово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Олохово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Олохово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.